Che Litti che Fazio è una raccolta degli interventi comici fatti da Luciana Littizzetto nel corso della trasmissione Che tempo che fa dal 2005 al 2007. Il libro viene pubblicato dalla Arnoldo Mondadori Editore allegato a due DVD.

Edizioni 
 

Opere di Luciana Littizzetto